Tribeca Productions (произносится [тра́йбека прода́кшнс] ) — американская медиакомпания, специализирующаяся на производстве кино- и видеопродукции. Учреждена (дата подачи заявки на регистрацию) 31 октября 1988 года в штате Делавэр, США.  Фактическое местоположение: Гринвич Стрит, Нью-Йорк, США. Основана тремя частными лицами: Робертом Де Ниро, Джейн Розенталь и Крейгом Хаткоффом.

История 
Первоначально компания была создана для возрождения интереса производителей кино к съёмкам уличных сцен непосредственно в Нью-Йорке. До 1990 года снимать такие сцены было дешевле в схожих (без учёта панорамных планов) Ванкувере и Торонто, Канада. Для изменения ситуации компания предоставила необходимую техническую базу и выгодные экономические условия. Компания сама также занимается производством фильмов для кино и телевидения. По состоянию на май 2010 выпущено 34 фильма, 4 находятся в производстве, 10 проектов - в стадии начальной разработки.  По различным оценкам кассовая выручка по всему миру от проката фильмов Tribeca Productions составила более 1 800 миллионов долларов США, при их суммарных бюджетах в 600 млн.долларов США.

Дополнительная информация 
 В ряде источников годом образования компании назван 1989 год. Вероятно, учитывая срок подготовки необходимой разрешительной документации и её получения, подразумевается год начала фактической деятельности компании.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Роберт Де Ниро
Компании по алфавиту
Кинокомпании США
Компании Нью-Йорка
Компании, основанные в 1988 году